Friedensfest steht für:

 Augsburger Hohes Friedensfest, in Erinnerung an den Westfälischen Frieden veranstaltetes Fest in Augsburg, Bayern
 Das Friedensfest, Schauspiel in drei Akten von Gerhart Hauptmann (1890)